Yoshiya Nishizawa (Tokorozawa, 13 de junho de 1987) é um futebolista profissional japônes, medio direita, milita no Urawa Red Diamonds.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma